Fylgia bezeichnet

die Libellengattung Fylgia mit der einzigen Art Fylgia amazonica
einen schwedischen Panzerkreuzer, siehe Fylgia (Schiff)